Le mot georgicus est originellement le nominatif singulier masculin d'un adjectif latin signifiant « agricole, relatif à l'agriculture », réemployé en latin scientifique pour signifier « de  ».

Le mot georgica est une autre déclinaison du même adjectif, notamment son nominatif singulier féminin ou pluriel neutre.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots georgicus et georgica sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales découvertes ou décrites en  (Géorgie du Caucase, Géorgie des États-Unis ou Géorgie de l'Atlantique Sud). Pour les espèces concernées, voir les listes générées automatiquement : georgicus, georgica.

Culture et société 
En littérature :
 Georgica est le titre en latin d'un long poème de Virgile et de plusieurs traités d'agriculture, traduit en français par  ;
 les  sont un manuel encyclopédique en allemand, consacré à tous les aspects de l'économie domestique et de l'agriculture tels qu'on les concevait au .

Anthroponyme 
 Georgică Vameșu (1968-) est un footballeur roumain.

Épithète spécifique